A00 je jeden z pětseti ECO kódů jímž se označují šachová zahájení, pod A00 spadají některá nepravidelná zahájení, například:
Sokolského hra – šachové zahájení začínající tahem 1.b4
Grobův útok – šachové zahájení začínající tahem 1.g4
Van Geetovo zahájení – šachové zahájení začínající tahem 1.Jc3

Nepravidelná zahájení